Jean-Nicolas Buache (1741-1825) : géographe français
 Philippe Buache (1700-1773) : géographe français, oncle du précédent
 Freddy Buache (1924-2019) : journaliste vaudois.